Раевка, Раёвка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Раевка — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Раевка — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Раевка — посёлок в Солигорском районе Минской области.

Казахстан 
 Раевка — село в Шортандинском районе Акмолинской области.
 Раевка — село в Щербактинском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2000 году.
 Раевка — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 1984 году.
 Раевка — село в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области, ликвидировано в 1990-е годы.

Россия 
 Раевка — упразднённый посёлок в Бакалинском районе Башкортостана.
 Раевка — деревня в Мишкинском районе Башкортостана.
 Раевка — деревня в Стерлибашевском районе Башкортостана.
 Раевка — деревня в Туймазинском районе Башкортостана.
 Раевка — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 Раевка — хутор в Чернянском районе Белгородской области.
 Раевка — деревня в Мариинском районе Кемеровской области.
 Раевка — село в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Раевка — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Раевка — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Раевка — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Раевка — посёлок в Красноярском районе Самарской области.
 Раевка — село в Ивантеевском районе Саратовской области.
 Раевка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Раевка — деревня в  Каменском районе Тульской области.
 Раевка — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.

Украина 
 Раевка — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Раевка — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Раёвка — село в Славяносербском районе Луганской области.
 Раевка — село в Шишацком районе Полтавской области.
 Раевка — село в Шевченковском районе Харьковской области.

Станции 
 Раевка — железнодорожная станция Башкирского региона Куйбышевской железной дороги, расположена в пгт Раевском Альшеевского района Башкортостана.

Реки 
 Раевка — река, протекает в Тамбовской области, Рязанской области, Пензенской области, Республике Мордовия